New Zealands premierministre er en liste over personer, der har haft embedet som New Zealands regeringsledere siden 1856.

Nomenklatur 
Oprindelig var regeringslederen officielt betegnet "kolonialsekretær" eller "førsteminister". Fra 1869 var han "premier" og fra 1901 "premierminister".

Oversigt over New Zealands premierministre

Se også 
 New Zealands generalguvernører

Premierministre
Lister over regeringsledere